Monte Sarmiento steht für:

 Monte Sarmiento, Berg im Nationalpark Alberto De Agostini, Chile

Schiffe:
 Sarmiento (Schiff, 1901), argentinisches Passagier- und Frachtschiff
 Monte Sarmiento (Schiff, 1924), deutsches Passagierschiff
 Monte Sarmiento, Schiff der Monte-Klasse (2004)